Потеряха — топоним в России.

 Потеряха — заказник в Нюксенском районе Вологодской области.
 Потеряха — остановочный пункт в Вологодской области, координаты	60°19’с. ш. 44°05’в. д.
 Потеряха — озеро в Курганской области, координаты	55°07’с. ш. 67°39’в. д.
 Потеряха — река в	Пермском крае, координаты 58°56’с. ш. 56°34’в. д.

Примечания